Даниловское сельское поселение — название ряда муниципальных образований (сельских поселений) в России.

Перечень 

 Даниловское сельское поселение — в Меленковском районе Владимирской области.
 Даниловское сельское поселение — в Мурашинский районе Кировской области.
 Даниловское сельское поселение — в Покровском районе Орловской области.
 Даниловское сельское поселение — в Аткарском районе Саратовской области.
 Даниловское сельское поселение — в Даниловском районе Ярославской области.

См. также